bł. Emanuel Ruiz (1804–1860) – hiszpański franciszkanin, misjonarz, męczennik
 bł. Emanuel Domingo y Sol (1836–1909) – hiszpański ksiądz
 bł. Emanuel Segura López (1881–1936) – hiszpański prezbiter, męczennik 
 bł. Emanuel Moreno Martínez (1862–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Emanuel Basulto Jiménez (1869–1936) – biskup Lugo i Jaén, męczennik
 bł. Emanuel Medina Olmos (1869–1936) – biskup Guadix, męczennik
 bł. Emanuel Álvarez Álvarez (1871–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Emanuel Gutiérrez Ceballos (1876–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Emanuel Gómez González (1877–1924) – hiszpański misjonarz, męczennik
 bł. Emanuel Borràs i Ferré (1880–1936) – hiszpański biskup, męczennik
 bł. Emanuel Martin Sierra (1892–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Emanuel Torró García (1902–1936) – hiszpański męczennik
 bł. Emanuel Santiago Santiago (1919–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Emanuel Lozano Garrido (1920–1971) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej

Zobacz też: Święty Emanuel